Modulus är ett släkte av snäckor. Modulus ingår i familjen Modulidae.

Modulus är enda släktet i familjen Modulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Modulus